Ранчо Виљануева има више значења:

 Ранчо Виљануева (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Виљануева (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Виљануева (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику